Ива́н Петро́вич Алекса́ндров (род. 1941) — советский, российский государственный и политический деятель.

Биография 
После службы в армии (1961—1964) — секретарь комитета ВЛКСМ петрозаводского завода «Тяжбуммаш».

В дальнейшем работал заведующим отделом Карельского обкома ВЛКСМ, первым секретарём Петрозаводского городского комитета ВЛКСМ, вторым, первым секретарём Карельского обкома ВЛКСМ. Окончил историко-филологический факультет Петрозаводского университета в 1970 году.

С 1978 года, после окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС, работал первым секретарём Лоухского райкома КПСС, первым секретарём Медвежьегорского райкома КПСС.

С 1987 года — председатель государственного комитета Карельской АССР по труду и социальным вопросам.

С 1988 года — заведующий отделом Карельского обкома КПСС.

Многократно избирался народным депутатом Верховного Совета Карельской АССР.

В апреле 1990 года был избран первым заместителем председателя Верховного Совета Карельской АССР.

В 1994—1998 — председатель Палаты Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, член комитета по бюджету Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1997—1998).

Проживает в Петрозаводске.

Литература 
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.

Ссылки 
 Александров И. П.
 Благодарственное письмо Ивану Петровичу Александрову

Выпускники ПетрГУ
Депутаты Верховного Совета Карельской АССР
Депутаты Верховного Совета Республики Карелия (1990—1994)
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Председатели Законодательного собрания Республики Карелия
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари районных комитетов КПСС
Члены Карельского обкома КПСС